Арсений, в миру Амвросий () — преподобный, новгородский затворник, кожевник, основатель новгородского Арсениева Богородицкого мужского монастыря (ныне упраздненного). Мощи его покоятся в Кирилловском монастыре; память — 12 июля.

Биография 
Родился около 1500 года в Ржеве-Владимирове в семье кожевенника Григория, имел братьев и сестёр: Григория, Стефана, Татьяну и Вассу. Амвросий с юных лет был приучён к ремеслу, в котором он помогал отцу до смерти последнего. Через полгода после женитьбы он тайно ушёл в Великий Новгород, откуда написал матери и жене письмо, в котором изложил причины, побудившие его уйти из мира. В продолжение первых пяти лет, проведённых им в Новгороде, он занимался кожевенною работою и тайно постился и молился. О благочестивой жизни Амвросия узнал известный в своё время строитель храмов и обителей, новгородец Фёдор Дмитриевич Сырков, который выразил ему готовность доставлять средства для построения новой обители.

Амвросий принял иночество с именем Арсения и в 1562 году построил обитель и храм в честь Рождества Богородицы. Обитель находилась возле Мироносицкой церкви на торговой стороне в Ярославовом дворище, на правом берегу реки Волхова. С основанием обители Арсений продолжал вести строго религиозную жизнь, постоянно носил вериги. В 1570 году после казни новгородцев царь Иоанн Васильевич задумал построить себе дворец на Ярославовом дворище, но, узнав о пребывании здесь преподобного Арсения, явился к нему предварительно с дарами и наружным смирением. Преподобный инок не устрашился обличить Иоанна Грозного за его жестокость и не принял даров его. Иоанн смолчал. 11 июля того же года Иоанн Васильевич, собираясь идти на Псков, опять посетил Арсения и просил его благословения на предстоявший путь. «Завтра, государь, — отвечал ему затворник, — готов я в путь за тобою». Иоанн обрадовался, предполагая, что Арсений решился сопутствовать ему во Псков; но преподобный на следующее утро умер. Похоронен в том же затворе, где жил.

По обретении мощей Арсения над ними была устроена сперва каменная часовня, а затем церковь Рождества Христова с приделом во имя святого Леонтия, епископа Ростовского. 8 мая 1785 года мощи преподобного перенесены из ныне упразднённого новгородского Арсениева монастыря в Кириллов-Новгородский монастырь, где они почивают под спудом в приделе по правую сторону главной церкви. Местная память его чтится 8 мая, а общая — 12 июля. Житие написано в 1701 году).

Примечания

Литература 

 Барсуков. Источники русской агиографии. — LXXXI. — С. 59.
 Голубинский. Канонизация святых. — С. 156;
 Житие Арсения Новгородского // Новгородские епархиальные ведомости. — 1899. — № 20. — С. 1277—1279;
 Забелин И. Описание новгородской святыни в 1634 г. // ЧОИДР. — 1862. — Кн. 4. Отд. 5. — С. 54;
 Каган М. Д. Житие Арсения Новгородского // СККДР. — Вып. 3. Ч. 1. — С. 331—335;
 Леонид (Кавелин) Святая Русь. — ХСVII. — С. 54;
 Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским. Новгород. — СПб., 1846. — С. 122—124;
 Панченко А. М. Смех как зрелище // Лихачёв Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. — Л., 1984;
 Тихомиров П., прот. Житие прп. Арсения Новгородского. — Новгород, 1891;
 Филарет (Гумилевский) Русские святые, чтимые всею церковью или местно, ч. II, июль. — С. 81—84;
 Флоря Б. Н. Иван Грозный. — М., 1999. — С. 243—244.
 Шляпкин И. Библиографические разыскания в русских и заграничных библиотеках по славянорусской письменности: (Петровская эпоха). Чудеса преподобного Арсения Новгородского // Библиогр. летопись. — Пг., 1917. — Т. 3. Отд. 2. — С. 3—6;

Преподобные Русской Церкви
Затворники
Собор Новгородских святых
Похороненные в Новгороде